PVK Olymp Praha je název sportovních oddílů:

 PVK Olymp Praha (ženy) – ženský volejbalový oddíl
 PVK Olymp Praha (muži) – mužský volejbalový oddíl